LeBoutique (https://leboutique.com/ ) - це український онлайн шопінг-клуб. З 2010 року інтернет-магазин працює по моделі «Flash sales», в 2017 році запустив площадку «Marketplace». Онлайн-магазин має 5 центрів самовивозу: у Києві, Харкові, Одесі, Львові та Запоріжжі. Найближчий конкурент — Kasta (в минулому - modnaKasta).

Засновники 
Шопінг-клуб було засновано 3 серпня 2010 року двома підприємцями, вихідцями металургійної промисловості — Романом Онищенко та Андрієм Дрогобицьким. Початкові вклади складали близько 1 млн $. Компанія стала прибутковою з 2012 року. За чотири роки її існування шопінг-клубу вдалося досягти обороту в десятки мільйонів доларів.

Річний оборот компанії у 2018 році оцінений в 50 млн $. Засновники оцінюють власний бізнес в $75-100 млн.

Історія 
Засновники LeBoutique Андрій Дрогобицький і Роман Онищенко працювали топ-менеджерами в металургійній промисловості та займались будівництвом великого металургійного заводу в Україні. Через кризу 2008—2009 років проєкт "заморозили", через що вони стали шукати інші шляхи розвитку власного бізнесу.

Ідея зайнятися моделлю флеш-сейлз виникла після аналізу успішних моделей бізнесу, що спостерігалися протягом 2009—2010 років. На той момент найбільш популярними були моделі «Flash sales» та сервіси купонів. Проаналізувавши ризики та середовище конкурентів, партнери зупинили свій вибір саме на шопінг-клубі. Так в серпні 2010 року з'явився LeBoutique.

Нагороди 
В 2017 році шопінг-клуб LeBoutique отримав нагороду в незалежному конкурсі серед кращих інтернет-проєктів України в категорії «Кращий інтернет-магазин» номінація «Вибір року». В тому ж році інтернет-магазин став «Кращим мультибрендовим магазином 2017 року» за результатами голосування споживачів в рамках всеукраїнського національного проєкту «Українська народна Премія».

LeBoutique отримав 2 премії за креатив «Той самий шопінг, тільки легше!» сумісно з рекламним агентством PROVID: 2 бронзи в категоріях «E-commerce» та «Мода. Стиль. Одяг. Прикраси. Аксесуари»

Примітки